Lott ist der Familienname folgender Personen:

 Annika Lott (* 1999), deutsche Handballspielerin
 Bernhard Lott (1950–2008), deutscher Dichter
 Cara Lott (1961–2018), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Doris Lott (* 1940), deutsche Autorin
 Felicity Lott (* 1947), englische Sängerin
 Franz Karl Lott (1807–1874), österreichischer Philosoph und Hochschullehrer
 George Lott (1906–1991), US-amerikanischer Tennisspieler
 Gunnar Lott (* 1969), deutscher Journalist
 Harry Lott (1880–1949), US-amerikanischer Ruderer
 Heinrich Lott, eigentlicher Name von Heinrich Berl (1896–1953), deutscher Schriftsteller, Musikwissenschaftler und Journalist
 Hiram R. Lott (1825–1895), US-amerikanischer Politiker
 Ingeborg Lott-Sydow (1915–2009), aus Schlesien stammende Ethnologin

 Jürg Lott (1947–2011), Schweizer Eishockeyspieler
 Jürgen Lott (* 1943), deutscher Theologe
 Maria-Elisabeth Lott (* 1987), deutsche Violinistin
 Michael Lott (* 1964), deutscher Schauspieler
 Pixie Lott (* 1991), britische Sängerin
 Rainer Lott (* 1953), deutscher Schauspieler
 Ronnie Lott (* 1959), US-amerikanischer Footballspieler
 Ryan Lott (* 1979), US-amerikanischer Sänger und Multiinstrumentalist, siehe Son Lux
 Steve Lott (1950–2021), US-amerikanischer Boxexperte
 Sylvia Lott (* 1955), deutsche Journalistin und Autorin
 Tiffany Lott-Hogan (* 1975), US-amerikanische Siebenkämpferin
 Trent Lott (* 1941), US-amerikanischer Politiker
 Urs Lott (1948–2012), Schweizer Eishockeyspieler

Lott bezeichnet:

 Lott (Texas), Ort in den USA
 Lott-Festival, Musikveranstaltung im Hunsrück

Siehe auch:
 Lot
 Lhote